Eufaula kan syfta på:

 Eufaula, Alabama
 Eufaula, Oklahoma
 Eufaula, Washington